Brouwerij Neyt, een voormalige brouwerij in de Belgische gemeente Evergem
 Neyt Point, een kaap in de Palmerarchipel in Antarctica

Personen 
 Adolphe Neyt (1830–1892), Belgisch industrieel, amateurfotograaf en wapenverzamelaar
 Adolphe-Henri Neyt (1804–1865), Belgisch industrieel en politicus
 Auguste Neyt, Belgisch soldaat die model stond voor het beeldhouwwerk Bronzen tijdperk van Auguste Rodin
 Bernard Neyt (1825–1880), Belgisch kunstschilder
 Georges Neyt (1842–1910), Belgisch diplomaat
 Herman de Neyt (1588–1642), Brabants kunstschilder en -handelaar
 Maurice Neyt (1928–2006), Belgisch wielrenner
 Pieter Johannes Neyt (1839–1900), Nederlands bouwkundige

Zie ook 
 Annemie Neyts